Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Minegumo :
 le Minegumo, un destroyer de classe Asashio lancé en 1937 et coulé en 1943 ;
 le Minegumo, un destroyer de classe Minegumo lancé en 1969 et retiré du service en 1999.

Minegumo